Юя Висландер (), урождённая Бергквист (, ) — шведская детская писательница, наиболее известная своим вымышленным персонажем , который был воплощён в полнометражном анимационном фильме «» (2008). В 2005 году она была удостоена .

Примечания 

Писательницы Швеции
Писательницы XX века
Писательницы XXI века